Ішунь — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Ішунь — назва села Дозорне Білогірського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року
 Ішунь — озеро